Kronid – rosyjski mnich prawosławny, archimandryta, ostatni przełożony Ławry Troicko-Siergijewskiej przed jej zamknięciem przez władze bolszewickie
 Kronid – ukraiński biskup prawosławny